Юрий Селиверстов:
 Селиверстов, Юрий Александрович (1923—1993) — генерал-майор госбезопасности.
 Селиверстов, Юрий Иванович (1940—1990) — художник-график.
 Селиверстов, Юрий Михайлович (род. 1978) — белорусский политик, министр финансов Белоруссии.
 Селиверстов, Юрий Петрович (1929—2002) — географ и геолог, президент Русского географического общества.